Lesonice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lesonice (okres Třebíč)
 Lesonice (okres Znojmo)